Эдуардо Саверин (; род. 19 марта 1982, Сан-Паулу, Бразилия) — бизнесмен бразильского происхождения, один из соучредителей социальной сети Facebook. Владеет 1,88 % акций Facebook. С 2009 года постоянно проживает и работает в Сингапуре, является гражданином Бразилии.

Биография 
Эдуардо Саверин родился в еврейской семье в Сан-Паулу (Бразилия) и вырос в Майами (Флорида). Его отец работал в сфере недвижимости. Эдуардо учился в подготовительной школе Гулливер в Майами и продолжил образование в Гарвардском университете, где являлся членом клуба Феникс и президентом Ассоциации Harvard Investment. В 2006 году Саверин окончил с отличием Гарвардский университет с дипломом в области экономики.

С Марком Цукербергом Эдуардо познакомился на первом курсе. Уже на втором они создали свой совместный проект — The Facebook. Саверин был основным инвестором и коммерческим директором проекта. Но летом 2004 года Саверин уехал на практику в Нью-Йорк, а Марк остался развивать своё детище. Цукерберг знакомится с Шоном Паркером и Питером Тилем, которые помогают ему получить инвестиции для Facebook. Впоследствии Эдуардо отдалился от Цукерберга, и усилиями последнего его доля в уставном капитале компании была понижена с 34 % до 0,03 % в апреле 2005 года. Саверин подал судебный иск, и в январе 2009 года суд подтвердил его право на 5 % акций компании.

10 марта 2013 года Эдуардо Саверин попал в Топ-10 самых молодых миллиардеров по версии Forbes. Он занимает 5-е место в рейтинге, его состояние насчитывает 2,2 млрд долларов.

В декабре 2017 года признан самым богатым человеком Сингапура с состоянием 10 миллиардов $.

С 1998 по 2011 год являлся гражданином США, но отказался от американского гражданства, чтобы избежать уплаты 15-процентного налога на свои активы.

Изображение в искусстве 
В 2010 году в фильме «Социальная сеть» изображены отношения между Саверином и Марком Цукербергом с момента создания Facebook до момента иска Саверина против Цукерберга. Роль Саверина исполнил актёр Эндрю Гарфилд.

Примечания

Ссылки 
 Where In The World Is Eduardo Saverin?

Facebook
Миллиардеры США
Основатели социальных сетей
Интернет-предприниматели